Verdensmesterskaberne i tennis på overdækket bane 1923 var det sjette og sidste VM i tennis på overdækket bane. Mesterskaberne blev spillet i Barcelona i Spanien i perioden 1. - 11. februar 1923. Der blev spillet om fem mesterskabstitler: herresingle, damesingle, herredouble, damedouble og mixed double, og mesterskaberne var officielt anerkendt som verdensmesterskaber af International Lawn Tennis Federation.

Herresinglemesterskabet blev vundet af Henri Cochet, som i finalen besejrede briten John Gilbert med 6–4, 7–5, 6–4, og de to Cochet vandt også herredoubletitlen sammen med landsmanden Jean Couitéas de Faucamberge, idet de sammen vandt finalen over det danske par Leif Rovsing og Erik Tegner med 6–1, 6–1, 7–5. De resterende tre titler blev alle vundet af Storbritanniens Kitty McKane. I damesinglefinalen slog hun sin landsmandinde Geraldine Beamish med 6–3, 4–6, 6–2. Damedoublemesterskabet blev for fjerde år i træk vundet af de to finalister i damesingle, som besejrede Germaine Golding og Jeanne Vaussard fra Frankrig i finalen med 6–1, 6–1. Endelig sejrede McKane sammen med Walter Crawley i mixed double-turneringen ved at vinde finalen over John Gilbert og Geraldine Beamish.

Resultater

Finaler

Herresingle 

Herresinglemesterskabet blev vundet af Henri Cochet fra Frankrig, som i finalen besejrede briten John Gilbert med 6–4, 7–5, 6–4, og som dermed vandt herresingletitlen ved VM i tennis på overdækket bane for andet år i træk. Det var samtidig Henri Cochets tredje og sidste VM-titel i herresingle, idet han også tidligere havde vundet VM på hardcourt i 1922.

Kvartfinaler, semifinaler og finale

Første til tredje runde

Damesingle 

Damesinglemesterskabet blev vundet af Storbritanniens Kitty McKane, som i finalen besejrede sin landsmandinde Geraldine Beamish med 6–3, 4–6, 6–2, og som dermed vandt sit første verdensmesterskab i damesingle. McKane fik dermed revanche for nederlaget til netop Beamish i finalen ved samme mesterskab tre år tidligere.

Nedenstående resultater er muligvis ukomplette.

Herredouble 

Verdensmesterskabet i herredouble blev vundet af franskmændene Henri Cochet og Jean Couitéas de Faucamberge, idet de sammen vandt finalen over det danske par Leif Rovsing og Erik Tegner med 6–1, 6–1, 7–5. Det var Henri Cochets tredje VM-titel i herredouble, mens Jean Couitéas de Faucamberge vandt den eneste VM-titel i sin karriere.

Nedenstående resultater er sandsynligvis ukomplette.

Damedouble 

Damedoublemesterskabet blev for fjerde år i træk vundet af de to finalister i damesingle, og titlen blev derfor vundet af briterne Kitty McKane og Geraldine Beamish, som besejrede Germaine Golding og Jeanne Vaussard fra Frankrig i finalen med 6–1, 6–1.

Nedenstående resultater er sandsynligvis ukomplette.

Mixed double 

McKane sejrede sammen med Walter Crawley i mixed double-turneringen ved at vinde finalen over John Gilbert og Geraldine Beamish. Nedenstående resultater er sandsynligvis ukomplette.

Kilder / eksterne henvisninger 
 Tennis Archives - World Covered Court Championships 1923  
 Tennis Warehouse - Winners of the World Covered Court Championship  
 TennisForum - 1923 results 
 Le Figaro, 3. februar - 12. februar 1923
 Politiken, 3. februar - 12. februar 1923

Noter 

1923
Tennis i 1923